Sinizyn oder Sinitsyn ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexejewitsch Sinizyn (* 1988), russischer Fußballspieler
 Dmitri Wladimirowitsch Sinizyn (* 1973), russischer Nordischer Kombinierer
 Sergei Jewgenjewitsch Sinizyn (* 1983), russischer Sportkletterer